Mecz finałowy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1958 odbył się 29 czerwca 1958 roku na obiekcie Råsundastadion w miejscowości Solna w Szwecji. Spotkały się w nim reprezentacja Brazylii z reprezentacją Szwecji. Sędzią tego meczu był Maurice Guigue (Francja). Mistrzostwo świata po raz pierwszy w historii zdobyli Brazylijczycy, którzy pokonali Szwedów 5:2 (1. połowa meczu: 2:1). Najskuteczniejszym strzelcem turnieju został Francuz, Just Fontaine (13 goli). Puchar Jules’a Rimeta wzniósł kapitan zwycięskiej drużyny, Hilderaldo Bellini, który jako pierwszy w historii turnieju mistrzostw świata wykonał zwycięski gest wznosząc trofeum ponad głowę.

Uczestnicy 
 vs

Droga do finału

Mecz 

MISTRZ ŚWIATA 1958

BRAZYLIA

 PIERWSZY TYTUŁ

Zobacz też 
 Pelé. Narodziny legendy

Przypisy 

Mecze finałowe Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1958
Reprezentacja Brazylii w piłce nożnej
Reprezentacja Szwecji w piłce nożnej